A State Of Trance ou ASOT é um programa de rádio semanal apresentado pelo DJ e produtor musical Armin van Buuren, Ruben de Ronde e ( Ferry Corsten uma vez por mês). O programa vai para o ar todas as quintas feiras, a partir das 19h (Hora de Lisboa) .O programa é transmitido via online e por muitas estações de rádio espalhadas pelo mundo. O programa é ouvido por, aproximadamente, 38 milhões de pessoas.

História

Inicio 
O programa apresenta o formato de uma mistura de músicas em que Armin toca as novas músicas de estilo trance. Todas as faixas são anunciadas durante o programa. Este programa tem o seu próprio site. Assim, permite aos fãs conversar em chat's e fóruns, como a rádio online DI.FM, enquanto estes escutam o programa. O sucesso do programa também permitiu organizar diversos eventos em todo o mundo. O programa é celebrado em direto todos os anos em diferentes locais do mundo com um cartaz composto por muitos artistas de estilo trance.

O primeiro episódio (000) foi para o ar a 18 de maio de 2001 (sexta-feira) na rádio ID&T. No dia 1 de junho de 2001 (sexta-feira), o episódio 001 foi transmitido e, a partir deste dia começaram as transmissões semanais. Desde o episódio 017, é transmitido à quintas-feira.

O episódio 182 foi o último a tocar na rádio ID&T, pois este programa foi cancelado inesperadamente. Porque a estação, decidiu mudar a sua política de música. O episódio 183 foi transmitido um mês depois, através da estação de rádio online ETN.fm, para chegar a mais pessoas. Armin passou a apresentar em holandês e em inglês.

A partir do episódio 185, o programa passa a ser transmitido na rádio online DI.fm e em várias estações de rádio nacionais.

Atualmente, este programa é transmitido pela rádio online DI.FM e por muitas estações de rádio (ver lista em baixo). Desde o episódio 800 Part 2, o programa é transmitido em direto no YouTube. Este programa está disponível em vários serviços de streaming: Spotify, iTunes, Deezer, Tidal e Anghami.

Episódios Especiais 
Embora o programa geralmente tenha a duração de duas horas em que os mais recentes lançamentos musicais são apresentados. Os episódios especiais também são feitos, como celebrações de episódios, quando o Tune of the Year é escolhido ou quando é apresentado o Yearmix 

O 100º episódio foi um programa especial de 5 horas, com convidados e apresentação das melhores músicas dos 100 episódios.

O episódio 200 foi outro programa especial de 4 horas, com as músicas mais solicitadas pelos ouvintes e contou com Gabriel & Dresden  

Desde o episódio 250 e a cada 50 episódios de programa há algumas celebrações com alguns DJs que tocam ao vivo. Desde o episódio 400, essas celebrações têm lugar em vários países.

Em março de 2011, durante o Ultra Music Festival , A State of Trance recebeu o seu próprio palco (integrado na tour do episódio 500). Esta foi a primeira vez que um programa de rádio recebeu o seu próprio palco num festival de música, tendo a sua própria transmissão (separada da transmissão oficial).

Transmissão radiofónica 
O programa é transmitido atualmente pelas seguintes rádios:
 Online: DI.FM

Alemanha: Sunshine live
Andorra: Flaix FM - 93.8FM
Australia: Kiss FM 87.6FM (Melbourne), KIK FM 91.5 & 88FM (Darwin & Palmerston), Radio Metro 105.7FM (Gold Coast)
Bélgica:  TOPradio;
 Brasil: Energia 97FM (São Paulo)
Bulgária: Alpha Radio  
Canadá: XM Radio Channel 80 (em Toronto)
Chipre: MixFM 102.3 FM
Dubai: Dubai 92 92.0FM
Egito: Nile FM 104.2FM (no Cairo)
Espanha:  Flaix FM - all FM 105.7 (em Barcelona), 99.6 (Em Girona), 104.1 (em Lerida), 102.1 (em Tarragona), 102.9 (em Ribera d'Ebre), 105.9 (em Vic), 105.9 (em Manresa), 100.6 (em Mallorca), 106.6 (em Puigcerdà), 96.3 (em Castelló)
Estados Unidos: XM Radio Channel 80
Filipinas: BigFish Radio
França: Flaix FM 92.9 FM
Hungria: FM 96.4 Roxy Radio Budapest
Índia:  Radio Indigo
Itália: m2o
Jordânia: Beat FM
Líbano: Mix FM
Lituânia: Zip FM.
Luxemburgo: WAKY FM
Malta: 89.7 Bay
México:  BEAT 100.9FM
Médio Oriente: Satellite Radio Channel 202
Países Baixos: Radio 538 - 102FM
Paquistão: RadioONE FM 91
Polónia: Radio Eska
Portugal: Hiper Fm, Kiss Fm, Canal Fm
República Checa: DanceRadio.cz
Roménia: VIBE FM (Romania) 92.1FM (Em Bucareste)
Sérvia: TOP FM 106,8FM (em Belgrado)
Rússia: Radio Record 106.3FM, NRJ - 104.2FM (Em Moscovo)
Singapura: Satellite Radio Channel 202
Sri Lanka: Yes FM 89.5FM
Suiça: One FM 107.0FM (em Genebra), 107.2FM (em Lausanne)
Síria: Mix FM Syria 105.7FM
Turquia: FG 93.7FM, power fm
Ucrânia: Kiss FM
Reino Unido: Kiss Network

Estrutura do programa
Em todos os programas cinco músicas são selecionadas, sendo estas destaques. São elas: Tune of the Week, Future Favourite, Service For Dreamers, Trending Track e Progressive Pick.

Tune of the Week
A Tune of the Week é a música selecionada pelo apresentador Armin van Buuren como o melhor lançamento da semana.

Future Favorite
A Future Favorite é a música que recebeu mais votos nos programas passados. A votação ocorre no site oficial do programa.

Service for Dreamers
Espaço dedicado aos ouvintes. Os ouvintes escolhem uma música e explicam o 'porque' daquela escolha ao vivo.

Trending Track
A Trending Track é a música mais comentada nas redes sociais do programa anterior

Progressive PIck
O Progressive Pick é o lançamento de estilo progressive que o Armin mais gosta

Ver também 
 Armin Van Buuren
 Trance
 Progressive Trance
 Uplifting Trance

Ligações externas
Site Oficial
Site Oficial do apresentador
Episódios

Programas de rádio dos Países Baixos
Armin van Buuren